Мейсон Рэмси (; род. 16 ноября 2006, , Иллинойс) — американский кантри-певец, ставший интернет-мемом после своего исполнения песен в супермаркете в стиле горлового пения йодль.
12 июня он принял участие в записи третьего официального ремикса абсолютного летнего хита «Old Town Road».

История 
Родился 16 ноября 2006 года в городе Golconda, штат Иллинойс (США).

В марте 2018 года 11-летний Mason Ramsey из  (штат Иллинойс, США), был пойман на камеру, поющим «Lovesick Blues» в магазине Walmart в Гаррисберг. В течение нескольких дней видео его выступления собрало более 25 миллионов просмотров, и он стал вирусной сенсацией и интернет-мемом. Выступление Рэмси вызвало новый интерес к старой 70-летней давности записи Хэнка Уильямса этой песни и в марте журнал Rolling Stone сообщил, что чарт Viral 50 сервиса Spotify в США оценил «Lovesick Blues» Хэнка Уильямса под номером три в США и номером четыре во всем мире.

В результате неожиденно обретенной славы Рэмси появился на шоу Эллен ДеДженерес Шоу Эллен Дедженерес. Рассказывая, что мечтой Мейсон было появиться на Grand Ole Opry, ДеДженерес сразу удивила Рэмси, сказав, что его уже забронировали на следующие выходные. 13 апреля 2018 года американский диджей Whethan представил Рэмси на крупном музыкальном фестивале Коачелла (Индио, Калифорния). В конце апреля Рэмси он подписал контракт с лейблом Atlantic Records и базирующимся в Нашвилле лейблом Big Loud. Его дебютный сингл «Famous» попал на 4-е место в кантри-чарте Hot Country Songs и на 62-е место в основном американском хит-параде Billboard Hot 100, в то время, как его мини-альбом EP дебютировал в лучшей десятке top 10 в чарте Billboards Heatseekers Albums на седьмом месте. Рэмси исполнил культовые песни № 1 на 60-й годовщине чарта Billboard Hot 100, начиная с 1960-х годов, он пел хиты Мэрайя Кэри, Билли Джоэла, Пола Маккартни, Стиви Уандера, Селин Дион, The Monkees, The Jackson 5, Уитни Хьюстон, Бейонсе и Адель.

14 ноября 2018 года Рэмси выступал в трио вместе с Брэдом Пейсли и Кэрри Андервуд во время 52-й ежегодной церемонии награждения CMA Awards на Bridgestone Arena в Нашвилле.

12 июля 2019 года Рэмси стал соисполнителем третьего официального ремикса основного хита года «Old Town Road».

Дискография

Мини-альбомы (EP)

Синглы

В качестве основного исполнителя

Участие в других записях

Примечания

Ссылки 
 Mason Ramsey — Yo Da Lady Who (Official Audio)
 Mason Ramsey Performs «Famous» (LIVE GMA)

Авторы-исполнители США
Дети-певцы США
Исполнители Atlantic Records
Певцы и певицы XXI века
Интернет-мемы, появившиеся в 2018 году
Персоналии:Американский Интернет